Uffington – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Uffington – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Uffington – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)